Décimo puede referirse a lo siguiente:

 Décimo (lotería).— Cada una de las diez partes en que se divide un boleto de la Lotería Nacional de España.
 Décimo (praenomen).— Praenomen de los antiguos romanos.

Enlaces externos